Decal steht für:

 ein Abziehbild, insbesondere im Modellbau. siehe Abziehbild#Decal
 das Herstellerlogo auf dem Fahrradrahmen, siehe Decal (Fahrrad)